Piseddu ist der Familienname folgender Personen:

 Antioco Piseddu (* 1936), italienischer Geistlicher
 Egidio Piseddu (* 1967 oder 1968), deutscher Boxer und Ringrichter